Adam Stanisław Sapieha (1828–1903) – książę, ojciec kardynała Adama Stefana
 Adam Stefan Sapieha (1867–1951) – książę, biskup i arcybiskup krakowski, kardynał
 Adam Zygmunt Sapieha (1892–1970) – lotnik, porucznik rezerwy kawalerii Wojska Polskiego